Méjanes désigne couramment
Jean-Baptiste Marie de Piquet, marquis de Méjanes (1729-1786), bibliophile français ;
la bibliothèque Méjanes, bibliothèque municipale classée d'Aix-en-Provence, désormais comprise dans la Cité du Livre ;
le mas de Méjanes et les arènes de Méjanes tous deux situés dans un vaste domaine au nom éponyme, près d'Arles, en Camargue.